

Результаты соревнований

Мужчины 

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| rowspan=4 align=center bgcolor=#DCDCDC | 1
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 27.11.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Рука
| bgcolor=#DCDCDC | 1,4 км Спринт 
| bgcolor=#DCDCDC |  Эрик Валнес
| bgcolor=#DCDCDC |  Юханнес Хёсфлот Клебу
| bgcolor=#DCDCDC |  Эмиль Иверсен
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 28.11.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Рука
| bgcolor=#DCDCDC | 15,0 км Интервальный старт 
| bgcolor=#DCDCDC |  Юханнес Хёсфлот Клебу
| bgcolor=#DCDCDC |  Алексей Червоткин
| bgcolor=#DCDCDC |  Александр Большунов
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 29.11.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Рука
| bgcolor=#DCDCDC | 15,0 км Гонка преследования 
| bgcolor=#DCDCDC |  Ханс Кристер Холунн
| bgcolor=#DCDCDC |  Андрей Мельниченко
| bgcolor=#DCDCDC |  Шур Рёте
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Ruka Triple
| bgcolor=#DCDCDC | Итоговое положение 
| bgcolor=#DCDCDC |  Юханнес Хёсфлот Клебу
| bgcolor=#DCDCDC |  Александр Большунов
| bgcolor=#DCDCDC |  Эмиль Иверсен
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center | —
| align=center | 04.12.2020
|  Лиллехаммер
| 1,6 км Спринт 
| colspan=3 align=center | ''соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 05.12.2020
|  Лиллехаммер
| 30,0 км Скиатлон
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 06.12.2020
|  Лиллехаммер
| 4×7,5 км Эстафета
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 2
| align=center | 12.12.2020
|  Давос
| 1,5 км Спринт 
|  Федерико Пеллегрино
|  Александр Большунов
|  Эндрю Янг
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 13.12.2020
|  Давос
| 15,0 км Интервальный старт 
|  Александр Большунов
|  Андрей Мельниченко
|  Артём Мальцев
| align=center | 
|-
| align=center | 4
| align=center | 19.12.2020
|  Дрезден
| 1,3 км Спринт 
|  Федерико Пеллегрино
|  Эндрю Янг
|  Глеб Ретивых
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 20.12.2020
|  Дрезден
| 2×3,9 км Командный спринт 
|  Россия I Александр БольшуновГлеб Ретивых
|  Франция I Ришар ЖувЛюка Шанава
|  Италия I Франческо Де ФабианиФедерико Пеллегрино
| align=center | 
|-
| rowspan=9 align=center bgcolor=#DCDCDC | 6
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 01.01.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Валь-Мюстаир
| bgcolor=#DCDCDC | 1,4 км Спринт 
| bgcolor=#DCDCDC |  Федерико Пеллегрино
| bgcolor=#DCDCDC |  Александр Большунов
| bgcolor=#DCDCDC |  Ришар Жув
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 02.01.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Валь-Мюстаир
| bgcolor=#DCDCDC | 15,0 км Масс-старт 
| bgcolor=#DCDCDC |  Александр Большунов
| bgcolor=#DCDCDC |  Дарио Колонья
| bgcolor=#DCDCDC |  Иван Якимушкин
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 03.01.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Валь-Мюстаир
| bgcolor=#DCDCDC | 15,0 км Гонка преследования 
| bgcolor=#DCDCDC |  Александр Большунов
| bgcolor=#DCDCDC |  Артём Мальцев
| bgcolor=#DCDCDC |  Морис Манифика
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 05.01.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Тоблах
| bgcolor=#DCDCDC | 15,0 км Интервальный старт 
| bgcolor=#DCDCDC |  Александр Большунов
| bgcolor=#DCDCDC |  Денис Спицов
| bgcolor=#DCDCDC |  Иван Якимушкин
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 06.01.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Тоблах
| bgcolor=#DCDCDC | 15,0 км Гонка преследования 
| bgcolor=#DCDCDC |  Александр Большунов
| bgcolor=#DCDCDC |  Иван Якимушкин
| bgcolor=#DCDCDC |  Евгений Белов
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 08.01.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Валь-ди-Фьемме
| bgcolor=#DCDCDC | 15,0 км Масс-старт 
| bgcolor=#DCDCDC |  Александр Большунов
| bgcolor=#DCDCDC |  Франческо Де Фабиани
| bgcolor=#DCDCDC |  Алексей Червоткин
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 09.01.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Валь-ди-Фьемме
| bgcolor=#DCDCDC | 1,5 км Спринт 
| bgcolor=#DCDCDC |  Оскар Свенссон
| bgcolor=#DCDCDC |  Глеб Ретивых
| bgcolor=#DCDCDC |  Александр Большунов
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 10.01.2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Валь-ди-Фьемме
| bgcolor=#DCDCDC | 10,0 км Масс-старт 
| bgcolor=#DCDCDC |  Денис Спицов
| bgcolor=#DCDCDC |  Александр Большунов
| bgcolor=#DCDCDC |  Морис Манифика
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 2021
| bgcolor=#DCDCDC |  Тур де Ски
| bgcolor=#DCDCDC | Итоговое положение
| bgcolor=#DCDCDC |  Александр Большунов
| bgcolor=#DCDCDC |  Морис Манифика
| bgcolor=#DCDCDC |  Денис Спицов
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center | 7
| align=center | 23.01.2021
|  Лахти
| 30,0 км Скиатлон
|  Эмиль Иверсен
|  Шур Рёте
|  Пол Гульберг
| align=center | 
|-
| align=center | 8
| align=center | 24.01.2021
|  Лахти
| 4×7,5 км Эстафета
|  Норвегия Пол ГульбергЭмиль ИверсенШур РётеСимен Хегстад Крюгер
|  Финляндия I Пертту ХювяриненРистоматти ХаколаИйво НисканенЙони Мяки
|  Россия II Илья СемиковИван ЯкимушкинАндрей МельниченкоСергей Устюгов
| align=center | 
|-
| align=center | 9
| align=center | 29.01.2021
|  Фалун
| 15,0 км Интервальный старт Изначально была запланирована лыжная гонка классическим стилем
|  Александр Большунов
|  Симен Хегстад Крюгер
|  Шур Рёте
| align=center | 
|-
| align=center | 10
| align=center | 30.01.2021
|  Фалун
| 15,0 км Масс-старт 
|  Александр Большунов
|  Юханнес Хёсфлот Клебу
|  Пол Гульберг
| align=center | 
|-
| align=center | 11
| align=center | 31.01.2021
|  Фалун
| 1,4 км Спринт 
|  Юханнес Хёсфлот Клебу
|  Оскар Свенссон
|  Ховар Сулос Таугбёль
| align=center | 
|-
| align=center | 12
| align=center | 06.02.2021
|  Ульрисехамн
| 1,6 км Спринт 
|  Оскар Свенссон
|  Глеб Ретивых
|  Федерико Пеллегрино
| align=center | 
|-
| align=center | 13
| align=center | 07.02.2021
|  Ульрисехамн
| 2×4,8 км Командный спринт 
|  Италия I Франческо Де ФабианиФедерико Пеллегрино
|  Швейцария I Жовьян ЭдигеРоман Фургер
|  Швеция II Карль-Юхан ВестбергЮхан Хеггстрём
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 20.02.2021
|  Нове-Место
| 1,6 км Спринт 
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 21.02.2021
|  Нове-Место
| 15,0 км Интервальный старт 
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#FFFFFF | 2021
| bgcolor=#FFFFFF |  Оберстдорф
| colspan=5 align=center bgcolor=#FFFFFF | Чемпионат мира
|-
| align=center | 14
| align=center | 13.03.2021
|  Энгадин
| 15,0 км Масс-старт Изначально был запланирован спринт
|  Александр Большунов
|  Юханнес Хёсфлот Клебу
|  Пол Гульберг
| align=center | 
|-
| align=center | 15
| align=center | 14.03.2021
|  Энгадин
| 50,0 км Гонка преследования Изначально был запланирована лыжная гонка с интервальным стартом
|  Симен Хегстад Крюгер
|  Ханс Кристер Холунн
|  Енс Бурман
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 19.03.2021
|  Пекин
| 1,5 км Спринт 
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 20.03.2021
|  Пекин
| 15,0 км Скиатлон
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 21.03.2021
|  Пекин
| 15,0 км Гонка преследования 
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|}

 Женщины 

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
'''Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2020/2021
Кубок мира по лыжным гонкам